Jose Alberto Rojas Peralta, (Santiago, 27 de septiembre de 1990), conocido artísticamente como Kiko El Crazy, es un rapero y compositor dominicano. Su género es principalmente definido como dembow, aunque también incluye otros ritmos urbanos latinos en su música.

Vida personal 
Nació en Santiago de los Caballeros.

Carrera musical 
Comenzó en el 2008 estrena su primer sencillo debut en solitario, titulado Un to’ pa to, con el que logró posicionarse dentro de su país natal. 

En el año 2017, años posteriores en silencio, Kiko El Crazy estrena una serie de sencillos, como: Lokisimo, Prendo, Un día sin mi, Hikies, Anoche, Dame más y No tamo en sentimiento, entre otros. Durante los siguientes años lanzó "Toa", "Te toka" y "Siganme". 

En 2019 colaboró con Rochy RD con el sencillo TRUCHO que obtuvo más de 29 millones de reproducciones en YouTube. En ese mismo año continuó lanzando sencillo como La Pampara, Mueve la Cadera juto a El Alfa, Baje con Trenzas junto a El Cherry Scom (incluye un remix con Ozuna).

En 2020 firmó con el sello discográfico White Lion Records y Rimas Music. En 2020 estrenó «Popi», también incluye un remix junto con Farruko, y El Alfa, siendo uno de sus exitos de su carrera musical. Año siguiente colabora con Lenny Tavarez, y en 2022 nuevamente con El Alfa, dando el inicio de su álbum Llegó el Domi, que incluye colaboraciones con Randy, Ñengo Flow, Zion y Lennox, Will I Am, Darell, Farruko, Arcangel, y Kaly Ocho.

Disocografía 
Álbumes de estudio
 2022- Llegó el Domi 

Colaboraciones

 Mueve La Cadera con El Alfa
 Latina con Will I Am
 Trucho con Rochy RD
 Bajé con trenzas con Ozuna y el cherry scom
 etc.

Referencias 

Hombres
Cantantes en español
Cantautores de República Dominicana
Cantantes de dembow
Nacidos en 1990